Бракель:

 Бракель — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Бракель, Казимир Христофор (1686—1741) — дипломат XVIII в., действительный тайный советник.
 Бракель, Ян ван (ум. 1690) — голландский адмирал XVII века.

Техника 
 Ян ван Бракель (минный заградитель)
 Ян ван Бракель (фрегат)